Кочиня́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Кочинян, Антон Ервандович (1913—1989) — армянский партийный и общественный деятель;
 Кочинян, Генрик Джумшудович (1948) — бывший губернатор Лорийской области в 1998—2006 годах;
 Кочинян, Ованес Джумшудович (1955) — армянский партийный и государственный деятель.